Zeddelmann steht für:
 Zeddelmann (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht

Zeddelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Moritz von Zeddelmann (* 1988), deutscher Schauspieler